Naselja u BiH:
 Radojevići (Foča, BiH), naselje u općini Foči
 Radojevići (Foča-Ustikolina, BiH), naselje u općini Foči-Ustikolini